Em mecânica de meios contínuos, o tensor tensão é o tensor que trata da distribuição de tensões e esforços internos nos meios contínuos.

Tipos de tensor tensão

Tensor tensão de Cauchy 
O teorema de Cauchy (sobre as tensões de um corpo) estabelece que dada uma distribuição de tensões internas sobre a geometria de um meio contínuo deformado, que satisfaz as condições do princípio de Cauchy, existe um campo tensorial T simétrico definido sobre a geometria deformada com as seguintes propriedades:

 . 
 . 
 . 

A terceira propriedade significa que este tensor será dado sobre as coordenadas especificadas por uma matriz simétrica. Cabe assinalar que em um problema mecânico a priori é difícil conhecer o tensor tensão de Cauchy já que este está definido sobre a geometria do corpo uma vez deformado, e esta não é conhecida de antemão. Portanto previamente é necessário encontrar a forma deformada para conhecer exatamente o tensor de Cauchy. Entretanto, quando as deformações são pequenas, em engenharia e aplicações práticas se emprega este tensor ainda que definido sobre as coordenadas do corpo sem deformar (o qual não conduz a erros de cálculo excessivo se todas as deformações máximas são inferiores a 0,01).

Fixado um sistema de referência ortogonal, o tensor tensão de Cauchy é dado por uma matriz simétrica, cujas componentes são:

A segunda forma é a forma comum de chamar às componentes do tensor tensão em engenharia.

Primeiro tensor tensão de Piola-Kirchhoff 
Os tensores de Piola-Kirchhoff TR se introduzem para evitar a dificuldade de ter que trabalhar con um tensor definido sobre a geometria já deformada (que normalmente não é conhecida de antemão). A relação entre ambos tensores vem dada por:

Onde F é o tensor gradiente de deformação. Este tensor entretanto, tem o problema de que não é simétrico (ver segundo tensor tensão de Piola-Kirchhoff).

Segundo tensor tensão de Piola-Kirchhoff 
Este tensor se introduz para lograr um tensor definido sobre a geometria previa à deformação e que além disso seja simétrico, a diferença do primeiro tensor de Piola-Kirchhoff que não tem porque ser simétrico. O segundo tensor tensão de Piola-Kirchhoff vem dado por:

Ver também 
 Mecânica de meios contínuos
 Elasticidade (mecânica de sólidos)
 Teorema de Rivlin-Ericksen
 Tensor deformação

Mecânica